Poklek je lahko:
 Poklek nad Blanco (Slovenija)
 Poklek pri Podsredi (Slovenija)
 Poklek, Samobor (Hrvaška)